

Населені пункти та їхні частини
 Уйсьце — місто в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Уйсце — гміна в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Уйсьце — село в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Уйсьце — частина села Глоговець (Ґлоґовець) у гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Уйсьце — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки